
Термин -{W}- има више значења:
 W (слово латинице), слово латинице
 симбол за Волфрам, хемијски елемент
 Ват